6-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск нацистской Германии. Она была сформирована в 1934 году как стандартная пехотная дивизия и принадлежала к первой волне мобилизации. Она приняла участие во французской кампании 1940 года и войне против СССР. Была уничтожена советскими войсками в ходе операции «Багратион» летом 1944 года. 25 июля 1944 года остатки дивизии были использованы для создания новой 6-й гренадерской дивизии, которая была уничтожена советскими войсками в ходе Висло-Одерской операции в январе 1945 года. В марте 1945 года восстановлена в третий раз под изначальным названием. Капитулировала в мае 1945 года вместе группой армий «Центр».

6-я пехотная дивизия 
Дивизия была сформирована в октябре 1934 года в Билефельде на основе 16-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии Рейхсвера. Первоначально в целях дезинформации штаб дивизии носил название «военное управление Билефельда», затем «начальник пехоты VI» (Infanterieführer VI). Когда в октябре 1935 года официально было объявлено о создании вермахта, дивизия стала именоваться 6-й пехотной и была подчинена командованию 6-го корпусного округа. В состав дивизии вошли 18-й, 37-й и 58-й пехотные полки.

Во время подготовки к боевым действиям против Чехословакии во время Судетского кризиса 1938 г. 6-я пехотная дивизия в составе своего 6-го армейского корпуса вошла в состав 5-й армии, развёрнутой на границе с Францией.

Накануне вторжения в Польшу в 1939 году дивизия, как и все войска 2-го главного командования вермахта, преобразованного в группу армий «С», была мобилизована в первой волне и развёрнута на Западном фронте в составе 24-й армейский корпус 1-й армии в районе Саара.

В январе 1940 года дивизия была переброшена в район Мозеля в распоряжение 16-й армии. В ходе французской кампании 1940 года дивизия действовала в составе 38-го армейского корпуса генерала Манштейна, подчинённого командованию 4-й армии из состава группы армий «Б». До марта 1941 года дивизия находилась во Франции в районе Гранвиля.

В апреле 1941 года дивизию перебросили в Восточную Пруссию для подготовки к вторжению в Советский Союз. В операции дивизия действовала в составе «родного» 6-го корпуса 9-й армии группы армий «Центр», нанося удар на Алитус — Минск.

В начале августа советская 243-я стрелковая дивизия, согласно приказу командования, перешла в наступление. В районе деревни Баево бойцы дивизии разгромили части 6-й и 26-й немецких дивизий.

В ходе битвы за Москву, 6-я пехотная дивизия дошла до района Ржева и действовала против советского Калининского фронта в полосе Торжок — Калинин, где была остановлена на реке Тьма. В течение 1942 года дивизия участвовала в отражении советских атак в этом районе, причём особенно отличился командир 18-го пехотного полка 6-й дивизии полковник Карл Беккер. Он возглавил боевую группу своего имени, которая использовалась как «пожарная бригада», ликвидировавшая наиболее опасные прорывы.

Карл Беккер был приговорен в 1945 году в советском плену военным судом по делу о военных преступлениях в Калинине к 25 годам лишения свободы. В качестве причины было указано его поведение в качестве городского командира Ржева с 1941 до 1942 годa.

После вывода германских войск из ржевского выступа в марте 1943 года дивизия придавалась различным корпусам и армиям группы армий «Центр», участвуя, в частности, в битве на Курской дуге.

В июне 1944 года дивизия была уничтожена советскими войсками в ходе операции «Багратион» в составе 35-го армейского корпуса.

6-я народно-гренадерская дивизия 
25 июля 1944 года в 6-м корпусном военном округе на базе частей 552-й гренадерской дивизии и переформирования остатков разгромленной 6-й пехотной дивизии была создана новая 6-я гренадерская дивизия. 9 октября 1944 года 6-я гренадерская дивизия была переименована в 6-ю народно-гренадерскую дивизию.

В декабре 1944 года не закончившая формирование дивизия использовалась для обороны на Висле и в январе 1945 года была уничтожена советскими войсками в ходе Висло-Одерской операции.

6-я пехотная дивизия (2-го формирования) 
В марте 1945 года на основе Дрезденской резервной дивизии (Schatten-Division Dresden) и остатков 6-й народно-гренадерской дивизии была создана третья инкарнация соединения, на этот раз под первоначальным названием 6-я пехотная дивизия. С апреля она действовала в составе 17-й армии группы армий «Центр» в Силезии. В мае 1945 года капитулировала вместе с группой армий «Центр».

Командиры дивизии 
 генерал-лейтенант Арнольд фон Бигелебен, с 1 марта 1938 г.
 генерал пехоты Хельге Аулеб, с 11 октября 1940 г.
 генерал пехоты Хорст Гроссман, с 21 января 1942 г.
 генерал-лейтенант Эгон фон Найндорф, с 16 декабря 1943 г.
 генерал-майор Александр Конради, с 12 января 1944 г.
 генерал-майор Гюнтер Кламт, с 19 января 1944 г.
 генерал-лейтенант Вальтер Гейне, с 1 июня 1944 г.
 генерал-лейтенант Отто-Герман Брукер, с июля 1944 г.
 генерал-майор Фридрих-Вильгельм Лигман, с 4 апреля 1945 г.

Организация 
1939 год
 18-й пехотный полк
 37-й пехотный полк
 58-й пехотный полк
 6-й артиллерийский полк
 6-й батальон АИР
 6-й противотанковый артиллерийский дивизион
 6-й разведывательный батальон
 6-й батальон связи
 6-й саперный батальон
 6-й запасной батальон
1942 год
 18-й пехотный полк
 37-й пехотный полк
 58-й пехотный полк
 6-й артиллерийский полк
 6-й батальон самокатчиков
 6-й противотанковый артиллерийский дивизион
 6-й саперный батальон
 6-й батальон связи
 6-й запасной батальон
1943-45 годы
 18-й пехотный полк
 37-й пехотный полк
 58-й пехотный полк
 6-й артиллерийский полк
 6-й стрелковый батальон
 6-й противотанковый артиллерийский дивизион
 6-й саперный батальон
 6-й батальон связи
 6-й запасной батальон

Награждённые Рыцарским крестом Железного креста

Рыцарский Крест Железного креста (16) 

 Арнольд фрайхерр фон Бигелебен, 05.08.1940 — генерал-лейтенант, командир 6-й пехотной дивизии
 Георг фрайхерр фон Бёзелагер, 18.01.1941 — обер-лейтенант, командир 1-й (конной) роты 6-го разведывательного батальона
 Герман Хеннике, 21.08.1941 — оберстлейтенант, командир 37-го пехотного полка
 Эрнст-Мартин Райн, 22.12.1941 — обер-лейтенант, командир 5-й роты 18-го пехотного полка
 Ганс-Вальтер Мёллер, 06.09.1942 — унтер-офицер, командир взвода 11-й роты 58-го пехотного полка
 Франц Шмитцер, 26.09.1942 — обер-ефрейтор, наводчик 4-й батареи 6-го артиллерийского полка
 Хайнц Фурбах, 04.10.1942 — полковник, командир 58-го пехотного полка
 Альбрехт Шнитгер, 07.10.1942 — обер-фельдфебель, командир взвода 6-й роты 18-го пехотного полка
 Карл Беккер, 29.10.1942 — полковник, командир 18-го пехотного полка
 Штефан-Генрих Хёке, 28.07.1943 — оберстлейтенант, командир 18-го пехотного полка
 Ганс-Вернер Деппе, 14.08.1943 — обер-лейтенант, командир 3-й роты 58-го пехотного полка
 Фердинанд Роос, 16.08.1943 — ефрейтор, командир штабного отделения 3-й роты 6-го саперного батальона
 Фердинанд Кюстер, 27.10.1943 — обер-лейтенант, командир 1-й роты 58-го пехотного полка
 Йоханнес Ромпцик, 22.11.1943 — лейтенант резерва, командир 6-й роты 18-го пехотного полка
 Йоханнес Бойе, 11.01.1944 — полковник, командир 37-го пехотного полка
 Отто-Герман Брюкер, 14.04.1945 — генерал-майор, командир 6-й народно-гренадерской дивизии

Рыцарский Крест Железного креста с Дубовыми листьями (2) 
 Георг фрайхерр фон Бёзелагер (№ 53), 31.12.1941 — ротмистр, командир 1-й (конной) роты 6-го разведывательного батальона
 Хорст Гроссманн (№ 292), 04.09.1943 — генерал-лейтенант, командир 6-й пехотной дивизии

Примечания

Ссылки 
 6.Infanterie-Division на сайте Feldgrau.com
 6. Infanterie-Division на сайте lexikon-der-wehrmacht.de
 6. Infanterie-Division на сайте axishistory.com

См. также 
 Список дивизий Третьего рейха
 Расстановка сил в операции Барбаросса

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1934 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Пехотные дивизии народного ополчения Германии во Второй мировой войне
Появились в 1934 году в Германии